Алан Парсонс (; род 20 декабря 1948, Лондон) — британский музыкант-мультиинструменталист, звукорежиссёр, продюсер. Известен своей работой с группой Pink Floyd — альбом The Dark Side of the Moon, который стал звёздным часом для группы, Полом Маккартни и другими музыкантами, а также собственным музыкальным проектом The Alan Parsons Project. Сейчас живёт в Санта-Барбаре (США, штат Калифорния).

В апреле 2019 года вышел альбом The Secret, предварявшийся синглом «Miracle» при участии Джейсона Мраза. Он был номинирован на 13 премий Грэмми. С турне в поддержку альбома музыкант посетил и Россию.

В 2019 году Парсонсу была вручена премия Грэмми за Лучший иммерсивный аудиоальбом «Глаз в небе» (35th Anniversary Edition).

Сольная дискография 
См. также дискографию The Alan Parsons Project

 1993 — Try Anything Once
 1996 — On Air
 1999 — Time Machine
 2004 — A Valid Path
 2019 — The Secret
 2022 — From The New World

Звукорежиссура

Продюсирование

Примечания

Ссылки 
 

Рок-музыканты Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся 20 декабря
Звукорежиссёры
Музыканты софт-рока
Музыкальные продюсеры Великобритании
Музыканты арт-рока
Мультиинструменталисты Великобритании
Клавишники Великобритании